Хмелецкий — фамилия; имеет женскую форму Хмелецкая.
 Хмелецкий, Витольд (псевдоним Феликс Виктор Крес; 1966—2022) — польский писатель, пишущий в жанре фэнтези.
 Хмелецкий, Стефан (ок. 1580—1630) — польский полководец из рода Хмелецких герба «Боньча», староста овруцкий и таборовский.